Ayacucho megye, Argentína
Ayacucho megye, Peru